Zibeline est un terme qui peut correspondre en français à :

Zoologie 
Un mammifère mustélidé :
 Zibeline (Martes zibellina), une martre d'Eurasie traditionnellement chassée pour sa fourrure.
 Zibeline du Japon (Martes melampus), une martre qui ne vit qu'au Japon.
Une couleur de robe en élevage d'animaux :
 Zibeline (robe), couleur de pelage sombre que l'on retrouve par exemple chez le furet, le chien Spitz allemand, le Lapin domestique de race zibeline, le chat burmese, etc.

Botanique 
 Zibeline (Averrhoa bilimbi), un arbre fruitier des pays chauds.

Héraldique 
 Zibeline, une fourrure appelée aussi fausse-hermine.

Personnage de fiction 
 Minerva Zibeline, un personnage des Animaniacs
 Le tour du monde du roi Zibeline, histoire romancée de l'aventurier Maurice Auguste Benjowski, racontée par Jean-Christophe Ruffin

Voir aussi 
 (13351) Zibeline, un astéroïde
 Sable (héraldique), émail héraldique qui vient de sobol (zibeline en russe)
 Sobol, zibeline en russe
 Zibeline, un journal culturel marseillais qui a été publié entre 2007 et 2022

Références